merdeka (term), het Malay en Indonesische woord voor 'vrijheid' of 'onfhankelijkheid'
 Merdeka (Kupang Timur)
 Merdeka (Medan Baru), een plaats in Indonesië
 Merdeka (Merdeka), een plaats in Indonesië
 Merdeka (Pantar Timur)
 Merdeka (Siantar Timur), een plaats in Indonesië
 Merdeka 118, een wolkenkrabber in Maleisië